Froland (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Froland (plaats), een plaats in deze gemeente
 Frøland (televisieserie)
 Dag Frøland